Motocyklowe Grand Prix Argentyny 2019 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 31 marca 2019 roku na torze Autódromo Termas de Río Hondo.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Klasyfikacja po wyścigu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyścig na stronie MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2019
2019 w Argentynie
Grand Prix MotoGP
Sporty motorowe w Argentynie